Amarok: Àlbum de Mike Oldfield
 Amarok (KDE): Reproductor d'àudio per al KDE